ВОИС:

 Всемирная организация интеллектуальной собственности — международная организация World Intellectual Property Organization, WIPO.
 Всероссийская организация интеллектуальной собственности — Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности», ВОИС, «Russian Organization for Intellectual Property», VOIS.